Zastava M85 — югославский автомат, производившийся компанией «Застава Оружие», укороченная версия автомата Zastava M90 — следующего в серии после Zastava M70. Внешне представляет собой АКС74У, подогнанный под западный патрон калибра 5,56×45 мм (этим же и отличается от M70 и M90). В настоящее время серийно не производится, является раритетом.

Общая характеристика 
От автоматов Zastava M70 и Zastava M90, равно как и от советских АКС-74 и АКМСУ, отличается в первую очередь видом используемого патрона. Основные принципы сохраняются те же: отвод пороховых газов, воздушное охлаждение, использование магазинов на 30 патронов и возможность ведения одиночного и непрерывного огня. Zastava M85 отличается немного другим внешним видом коробчатых магазинов и рукоятками различной длины, также на цевьё расположены три, а не два отверстия для охлаждения (цевьё изготавливается из различных пород дерева). На конце ствола может устанавливаться пламегаситель (такой же, как у АКС-74у).

Несмотря на то, что этот автомат является более надёжным и устойчивым к перегреву, использование американских патронов для автоматических винтовок затруднило и производство подобного оружия, и тем более его использование в армии Югославии, поэтому его выпускали преимущественно на экспорт.

Похожие образцы 
 Zastava M90
 Zastava M92

Ссылки 
 Вооружение на сайте Zastava (архивировано при помощи Wayback Machine)

Семейство АК
Автоматы Сербии
Автоматы Югославии
M85
Оружие под патрон 5,56 × 45 мм